Nurpur ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Nurpur befindet sich im Distrikt Kangra.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 9807, davon waren 99 % Hindus.
Nurpur liegt auf einer Höhe von  in den Siwaliks. Der Jabbar Khad, ein linker Nebenfluss des Chakki Khad, fließt an der Stadt vorbei. 

Nurpur war früher die Hauptstadt des Fürstenstaats Nurpur. Die Überreste der Festung Nurpur Fort befinden sich am Stadtrand.
Die Fernstraße Pathankot–Mandi führt an Nurpur vorbei. Der Haltepunkt der Eisenbahnlinie Kangra Valley Railway befindet sich knapp 4 km südwestlich von Nurpur.

Klima 
Das Klima in Nurpur ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1721 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 22,5 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Kangra